Ист-Данба́ртоншир (, ) — один из 32 округов Шотландии. Граничит с округами Стерлинг на севере, Норт-Ланаркшир на востоке, Глазго-Сити на юге и Уэст-Данбартоншир на западе.

Населённые пункты 
 Бишопбриггс (Bishopbriggs)
 Берсден (Bearsden)
 Керкинтиллох (Kirkintilloch)
 Леннокстаун (Lennoxtown)

Достопримечательности 
 Леннокс ― руины старинного замка.